Vigneulles (Meurthe-et-Moselle)
Haute-Vigneulles
Vigneulles-lès-Hattonchâtel
En een aantal plaatsen:
Vigneulles (Moselle), in de gemeente Lorry-lès-Metz
Vigneulles-Basse, in de gemeente Haute-Vigneulles